Waterman může být:

 Waterman Pen Company – americký výrobce plnicích per
 Stock, Aitken & Waterman – britské skladatelské a produkční trio

příjmení
 Boy Waterman (* 1984) – nizozemský fotbalový brankář